Gelbke ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Gelbke (* 1950) deutsche Entertainerin
 Georg Gelbke (1882–1947), deutscher Maler
 Johannes Gelbke (1846–1903), deutscher Komponist
 Johann Heinrich Gelbke (1746–1822), deutscher Historiker und Hofbeamter 
 Karl Gelbke (1899–1965), deutscher Arzt
 Therese Gelbke (1829–1892), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Gelbcke
 Gelpke